Dobeneck steht für:

 Dobeneck (Adelsgeschlecht), fränkisches Adelsgeschlecht
 Dobeneck (Oelsnitz), Ortsteil der Stadt Oelsnitz/Vogtl., Vogtlandkreis, Sachsen
 Dobeneck (Rehau), Gemeindeteil der Stadt Rehau, Landkreis Hof, Bayern
 Burg Dobeneck, abgegangene Turmhügelburg bei Rehau im oberfränkischen Landkreis Hof

und ist der Familienname folgender Personen:
 Alban von Dobeneck (1833–1919), deutscher Landwirt, Politiker und Genealoge
 Ferdinand von Dobeneck (1791–1867), preußischer Generalleutnant
 Friedrich von Dobeneck († 1493), Amtmann von Thierstein
 Hiob von Dobeneck (um 1450–1521), von 1501 bis 1521 Bischof von Pomesanien
 Magdalena von Dobeneck (1808–1891), deutsche Schriftstellerin und Komponistin
 Robert von Dobeneck (1830–1908), deutscher Rittergutsbesitzer, Major, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus
 Ursula von Dobeneck, von 1519/20 bis 1535 Äbtissin des Klosters Hof
 Wilhelm von Dobeneck († 1609), deutscher Adliger